Эдуард Филаретович Баранов () — советский и российский экономист-математик, лауреат Государственной премии СССР (1968).

Биография 
Родился 18 апреля 1939 года.

Окончил Московский государственный экономический институт (1961). В 1961—1963 гг. аспирант Института экономики Академии наук СССР.

С 1963 по 1985 г. работал в ЦЭМИ, куда пришёл сразу после его основания. Там защитил кандидатскую (1965) и докторскую (1973) диссертации. Заведующий лабораторией, в 1976—1984 гг. заместитель директора по научной работе. В 1979 г. присвоено звание профессора.

С 1991 г. заместитель, с 1996 по 2007 год — первый заместитель директора Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации. Освобождён от должности в связи с выходом на пенсию.

С января по май 2008 г. советник ФГУ «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». В 2008—2009 гг. заведующий сектором Института экономики РАН.

С июля 2009 г. — начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли ГУ-ВШЭ.

Область научных интересов — межотраслевые модели народного хозяйства страны и регионов.

Умер 26 января 2022 года.

Награды 
 Лауреат Государственной премии СССР (1968, в составе коллектива) — за цикл исследований по разработке методов анализа и планирования межотраслевых связей и отраслевой структуры народного хозяйства, построению плановых и отчётных межотраслевых балансов.
 Лауреат премии имени Н. Д. Кондратьева 2016 года — за цикл работ по теории и методологии статистического отражения и математического моделирования экономических процессов.
 Награждён Почётной грамотой Правительства Российской Федерации (19.04.1999).

Библиография 
Автор более 200 научных работ. Соавтор монографий:
 Межотраслевой баланс экономического района. Методика составления. — М.: Наука, 1967.
 Проблемы моделирования динамики развития хозяйства экономических районов. — М.: Наука, 1969.
 Моделирование народнохозяйственных процессов. — М.: Экономика, 1973.
 Опыт разработки плановых межотраслевых моделей союзной республики (экономического района). — М.: Наука, 1977.
 Прогнозирование социально-экономического развития региона: вопросы теории и методики. — М.: Наука, 1981
 Система моделей народнохозяйственного планирования. — М.: Наука, 1982.
 Межотраслевые комплексы в системе моделей. — М.: Наука, 1983.

Ссылки 
 Фото
 Лаборатория экономико-математических методов под руководством академика В. С. Немчинова (1958—1963) в лицах
 Баранов Эдуард Филаретович
 Баранов Эдуард Филаретович // НИУ ВШЭ

Экономисты СССР
Экономисты России
Сотрудники ЦЭМИ РАН
Сотрудники Института экономики РАН
Ординарные профессора ВШЭ
Доктора экономических наук
Лауреаты премии имени Н. Д. Кондратьева